Popcorn este o mâncare făcută din porumb.

Popcorn se mai poate referi la:

Film
 Popcorn (film din 1991), un film horror
 Popcorn (film din 2007), o comedie
 Pop Carn (film din 2003)
 Popcorn.net, serviciu de descărcare a filmelor

Muzică
 "Popcorn" (instrumental), un instrumental din 1969 de Gershon Kingsley
 "The Popcorn", un instrumental din 1969 de James Brown
 Popcorn (gen muzical), un stil muzical 
 Popcorn, album de Arashi
 Popcorn, un album de Moonstar 88
 Popcorn, un album de Tammie Brown
 "Popcorn", un cântec remixat de Aphex Twin
 "Popcorn", un cântec de Kovas
 Popcorn (album de David Deejay)

Persoane
 Faith Popcorn (n. 1943), futurist
 Richard "Popcorn" Wylie (1939–2008), muzician R&B american
 Marvin "Popcorn" Sutton (1946-2009)

Software
 popcorn.js — un media framework open source
 PopCorn (joc video)
 Popcorn Time — o multi-platformă open-source pe bază de Bittorrent pentru streaming media

Altele
 Popcorn (revistă)
 Popcorn (roman), de Ben Elton